Ивабути — японское имя собственное; распространено в виде названий и фамилий.
 Ивабути, Исао (род. 1933) — японский футболист.
 Акабанэ-Ивабути — железнодорожная станция на линиях Намбоку и Saitama Rapid Railway расположенная в специальном районе Кита, Токио.